Вардисиани́сты, или вардесани́сты (; ; вардисинє) — еретики, II века, названные по имени основателя их учения — Вардисиана.

Вардисианисты описаны Епифанием в «Панарионе» в числе 80 ересей и Иоанном Дамаскиным в книге «О ста ересях вкратце», у обоих авторов это 56 ересь. Вардисианисты описаны Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» и безымянным автором трактата «Предестинат» (); у обоих авторов это 35 ересь. 

Вардисиан учил, что совершенный Бог создал мир и его обитателей чистыми и нетленными. При сотворении мира Бог дал людям тонкие, воздушные, небесные тела. Князь тьмы, который есть источник зла и страдания, склонил людей ко греху. После грехопадения Бог лишил людей эфирных, тонких тел; а вместо них одел людей в одежды кожаные — грубые тела (). Эти одежды кожаные являются злым началом в людях. Иисус Христос сошел с неба, облеченный в нереальное или воздушное тело, чтобы человечество избавить от этих кожаных одежд и вновь одеть людей в тонкие, воздушные, небесные тела. Христос явился в мир не в греховной плоти, его тело не образовалось в чреве Марии от её плоти и крови, но он явился в мир в небесном теле; Христос явился в мир «через Марию, но не от Марии» (). По мнению вардисианистов материя является причиной всех зол в мире; в человеке после грехопадения происходит вечная война между добрым началом — человеческой душой и злым началом — человеческим телом; по этой причине апостол Павел стремился избавиться от «тела смерти» (). Пост и порабощение тела являются средствами, при помощи которых люди становятся похожими на Христа; последователи Христа в воскресении будут иметь тела, подобные ему (); так как они не могут наследовать Царствие Божие с «плотью и кровью» (). Вардисианисты  пользовались Ветхим и Новым Заветом, а также некоторыми подложными книгами. Христианские авторы обвиняли вардисианистов в отвержении учения о воскресении мертвых.

Ссылки 
 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 65
 McClintock and Strong Biblical Cyclopedia. Bardesanes
 Епифаний Кипрский. «На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег». Книга вторая. О вардисианистах
 Иоанн Дамаскин. О ста ересях вкратце. 56. Вардисианисты
 Аврелий Августин («Ереси, попущением Бога, в одной книге») Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 PL. 53. col. 599. XIV.
 П. А. Алексеев. «Церковный словарь, или Использования речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах». Четвёртое издание, в пяти частях. Вновь пересмотренное, исправленное и противу прежних трех изданий весьма знатным количеством слов и речений преумноженное; в Санкт-Петербурге, в типографии Ивана Глазунова. 1817-1819 годы. Часть 1 стр. 117
 PG 145. col. 1001.

История христианства
Еретические течения в христианстве
Христианские секты
Гностические секты